Вийк — фамилия. Известные носители:

 Вийк, Анна (род. 1991) — шведская флорболистка.
 Вийк, Карл (1883—1946) — шведско-финский социал-демократ.
 Вийк, Мария (1853—1928) — финская художница.